Adad-nirari I – sovrano assiro del XIII secolo a.C.
 Adad-nirari II – sovrano assiro del IX secolo a.C.
 Adad-nirari III – sovrano assiro dell'VIII secolo a.C.